Turcia a participat la Jocurile Olimpice de vară din 2016 de la Rio de Janeiro în perioada 5 – 21 august 2016, cu o delegație de 103 de sportivi, care a concurat în 21 sporturi. Cu un total de opt medalii, inclusiv una de aur, Turcia s-a aflat pe locul 41 în clasamentul final.

Participanți 
Delegația turcă a cuprins 103 de sportivi: 55 de bărbați și 48 de femei. Cel mai tânăr atlet din delegația a fost arcașul Mete Gazoz (17 ani), cel mai vechi a fost trăgătorul de tir Yusuf Dikeç (43 de ani).

Medalii

Medaliați

Medalii după sport

Referințe
 Turcia la Jocurile Olimpice de vară din 2016  pe Rio2016.com

Turcia la Jocurile Olimpice
Țări la Jocurile Olimpice de vară din 2016